

Patronyme
 Henri Duffaut (1907-1987), homme politique français ;
 Préfète Duffaut (1923-2012), un peintre haïtien ; 
 Yves Duffaut (1932-), joueur français de rugby à XV.

Hôpital
 L’hôpital de la ville d'Avignon se nomme Henri Duffaut en l'honneur de l'ancien maire d'Avignon

Homonymie de patronyme